Hans Holbein ist der Name folgender Personen:

* Hans Holbein der Ältere (1465–1524), deutscher Maler
 Hans Holbein der Jüngere (1497/1498–1543), deutsch-schweizerischer Maler
 Hans Holbein (Stifter) (1864–1929), deutscher Jurist und Stifter

Siehe auch:
 Hans Hohlbein (* 1953), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher